Мі́ню (, ) — португальська власна назва, що походить від річки Міню. Іспанський варіант написання — Мінью.

Топоніми

Велике Міню
 Вієйра-ду-Міню — муніципалітет.
 Вієйра-ду-Міню (парафія)
 Дору-Міню — провінція.
 Жераш-ду-Міню — парафія.
 Міню (річка)
 Міню (провінція)

Інше 
 Мінюський університет